Franciaország
Billy, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Billy, település Franciaországban, Dordogne megyében
Billy-Berclau, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Billy-Montigny, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Billy-sur-Aisne, település Franciaországban, Aisne megyében
Billy-sur-Ourcq, település Franciaországban, Aisne megyében
Billy-lès-Chanceaux, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Billy-le-Grand, település Franciaországban, Marne megyében
Billy-sous-Mangiennes, település Franciaországban, Meuse megyében
Billy-sur-Oisy, település Franciaországban, Nièvre megyében